Aclamación puede referirse a: 
 La aclamación, expresión colectiva de júbilo.
 La aclamación, forma de aprobar sin necesidad de votación.

Enlaces externos